Eek kan betekenen:
Eek (eik) dat vroeger gebruikt werd voor het leerlooien en het bestaat uit de bast van de eik.
Eek! The Cat: een Amerikaanse tekenfilmserie.
Eek (Alaska), plaats in Alaska
 Eek is ook een term die gebruikt wordt als de houtnerf door de schildering (Zie: schilderkunst) heen zichtbaar is. De oorzaak van dit verschijnsel is een te dunne plamuurlaag (onderlaag).